TET2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 002 амінокислот, а молекулярна маса — 223 811.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном заліза, ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Оксидоредуктази
Транскрипційні фактори